Fronmühle heißen:
 Fronmühle (Bad Dürkheim), eine ehemalige Wassermühle in Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz, Deutschland)
 Fronmühle (Haßloch), eine ehemalige Wassermühle bei Haßloch (Rheinland-Pfalz, Deutschland)